NGC 4823 (другое обозначение — PGC 44305) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4823
Дева (созвездие)